Чемпионат СССР 1973 года во второй лиге проходил в семи зонах. Победители зон в финальном турнире разыграли три путёвки в первую лигу.

Бомбардиры:
 Николай Русин («Говерла», 1 зона) — 29
 Виталий Якушкин («Терек», 3 зона) — 29
 Анатолий Кондратенко («Даугава», 2 зона) — 27
 Валентин Алёхин («Корд», 5 зона) — 22
 Александр Воронин («Торпедо» Владимир, 4 зона) — 22
 Дарвис Хамадиев («Уралмаш», 5 зона) — 19
 Виктор Кащей («Звезда» Кировоград, 1 зона) — 18
 Виктор Кедрус («Кубань», 3 зона) — 18
 Виктор Земледельцев («Сталь» Орел, 3 зона) — 18

Зональный турнир

1 зона 

В рамках турнира определялся чемпион Украинской ССР.

В случае ничейного результата пробивались послематчевые пенальти. Команда побеждавшая в серии одиннадцатиметровых, получала одно очко, проигравшей очки не начислялись.

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона 

«Сура» Пенза расформирована в ходе первого круга.

6 зона

7 зона

Финал 
Финал второй лиги проходил в один круг в Сочи и его пригородах Хосте и Адлере. Три лучших клуба — свердловский «Уралмаш», симферопольская «Таврия» и краснодарская «Кубань» — получили путёвки в первую лигу.

Итоговая таблица

Чемпионат РСФСР 
В зачет чемпионата РСФСР учитывались матчи финального этапа между командами от РСФСР.

«Кубань», победившая в микротурнире российских команд, стала чемпионом РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.

Чемпионат СССР по футболу 1973
1973